Олесница (польск. Oleśnica, нем. Oels) — топоним.

 Олесница — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Олесницкий повят. 
 Олесница (гмина, Олесницкий повят) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Олесницкий повят, Нижнесилезское воеводство. 
 Олесница (гмина, Сташувский повят) — сельская гмина в Польше, входит как административная единица в Сташувский повят, Свентокшиское воеводство.